Илкка Антеро Йоуко Синисало (; 10 июля 1958, Валкеакоски — 5 апреля 2017, Хельсинки) — финский хоккеист, правый нападающий. Выступал на профессиональном уровне (1977—1996). Наиболее известен как игрок клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз», где провёл девять сезонов, а также таких команд как «Миннесота Норт Старз» и «Лос-Анджелес Кингз». Входил в основной состав национальной сборной Финляндии, участник трёх чемпионатов мира.

Также известен как генеральный менеджер финского клуба «Киекко-Эспоо», скаут НХЛ на европейском рынке.

Биография 
Начинал спортивную карьеру в системе столичного хоккейного клуба ХИФК, прошел весь путь от юниорской команды до игрока основного состава. С 1977 года в течение четырёх сезонов достаточно успешно выступал в СМ-лиге. В 1979 году впервые вошёл в состав финской национальной сборной и выступил на молодёжном чемпионате мира в Швеции, где, тем не менее, попасть в число призёров не смог.

В то время скауты Национальной хоккейной лиги не слишком пристально наблюдали за финским хоккеем и сравнительно редко приглашали финских игроков в свои клубы. Однако сезон 1980/81 оказался очень удачным для Синисало, в 36 играх он забросил 27 шайб и тем самым привлёк внимание специалистов. В итоге в феврале 1981 года он подписал контракт с титулованным американским клубом «Филадельфия Флайерз», вскоре дебютировал в матче НХЛ и забросил свою первую шайбу в ворота «Питтсбург Пингвинз».

После переезда в США продолжил представлять сборную Финляндии на международных соревнованиях. Так, в 1981 году играл на мировом первенстве в Швеции, участвовал в Кубке Канады (1981). Год спустя принимал участие в домашнем чемпионате мира, ещё через год занял седьмое место на чемпионате мира в ФРГ.

Однако его главные спортивные достижения связаны в первую очередь с клубным хоккеем, в особенности с клубом «Филадельфия Флайерз», за который он в общей сложности отыграл девять сезонов. Особенно успешным получился сезон 1984/85, когда в 70 играх он набрал 73 очка и получил рейтинг +32. Дважды доходил до финала плей-офф, но обладателем Кубка Стэнли так и не стал. По количеству заброшенных шайб является лучшим нападающим за всю историю «Филадельфии» среди европейских игроков, кроме того, во всей лиге по этому показателю он занимает четвёртое место среди всех финских хоккеистов. Также стал первым и единственным игроком «Флайерз», который забил свой первый гол в НХЛ со штрафного броска (всего в лиге таких хоккеистов пятеро).

Сезон 1990/91 провёл в других командах НХЛ — «Миннесота Норт Старз» и «Лос-Анджелес Кингз», после чего был вынужден перейти в менее престижную Международную хоккейную лигу, где в течение одного сезона представлял скромный клуб «Финикс Роудраннерс».

После возвращения в Финляндию в 1992—1996 годах без особых достижений выступал за различные финские клубы, такие как ХПК, «Кярпят», «Ильвес» и «Киекко-Эспоо». В 1997 году был введён в Зал славы финского хоккея.

По завершении профессиональной хоккейной карьеры остался в «Киекко-Эспоо» в качестве генерального менеджера и впоследствии занимал эту должность вплоть до сезона 1998/99. Позже был приглашён генеральным менеджером Дином Ломбарди на работу скаутом в штате «Сан-Хосе Шаркс», являлся специалистом по европейскому рынку игроков. С 2004 года выполнял ту же работу для «Филадельфии».

Скончался вследствие онкологического заболевания .

Его сын Томас Синисало так же был профессиональным хоккеистом, представлял клубы высшей хоккейной лиги Финляндии.

Статистика выступлений

На клубном уровне

На международном уровне

Примечания

Ссылки 
 Илкка Синисало  — страница на сайте НХЛ
 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК ХИФК
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Миннесота Норт Старз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Финикс Роудраннерз»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Кярпят»
Игроки ХК «Ильвес»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Умершие от рака предстательной железы